De Abebe Bikila Award is een prijs die jaarlijks wordt uitgereikt door de New York Road Runners Club voor diegene die het meest heeft bijdragen aan het langeafstandslopen dat jaar. 

De prijs is vernoemd naar Olympisch kampioen Abebe Bikila die in 1960 en 1964 de Olympische marathon won.

Bron 
 IAAF

Atletiekprijs
Amerikaanse sportprijs